Armani ist der Familienname folgender Personen:

 Angelina Armani (* 1987), amerikanische Pornodarstellerin und ein Fotomodell 
 Franco Armani (* 1986), argentinischer Fußballtorhüter
 Giorgio Armani (* 1934), italienischer Modedesigner 
 Horacio Armani (1925–2013), argentinischer Journalist und Schriftsteller
 Luciano Armani (1940–2023), italienischer Radrennfahrer

Armani ist ein Unternehmensname:
 Giorgio Armani SpA, von Giorgio Armani gegründetes Modeunternehmen

Armani bezeichnet außerdem:
 Armani White (* 1996), US-amerikanischer Rapper